Davit' Grigoryan – calciatore armeno
 Davit' Grigoryan – calciatore armeno